|-
| 161901 - ||  || 17 februarie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 161902 - ||  || 17 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161903 - ||  || 21 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161904 - ||  || 21 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161905 - ||  || 22 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161906 - ||  || 22 februarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161907 - ||  || 21 februarie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 161908 - ||  || 23 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161909 - ||  || 23 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161910 - ||  || 21 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161911 - ||  || 23 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161912 - ||  || 23 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161913 - || 2007 EA || 5 martie 2007 ||  || 
|-
| 161914 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161915 - ||  || 10 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161916 - ||  || 10 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 161917 - ||  || 11 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161918 - ||  || 11 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161919 - ||  || 9 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161920 - ||  || 10 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161921 - ||  || 14 martie 2007 ||  || 
|-
| 161922 - ||  || 14 martie 2007 || RAS || A. Lowe
|-
| 161923 - ||  || 13 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161924 - ||  || 13 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161925 - ||  || 11 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161926 - ||  || 11 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161927 - ||  || 13 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161928 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161929 - ||  || 9 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161930 - ||  || 14 martie 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 161931 - ||  || 11 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161932 - ||  || 14 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161933 - ||  || 14 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161934 - ||  || 14 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161935 - ||  || 10 martie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161936 - ||  || 20 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161937 - ||  || 25 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161938 - ||  || 26 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161939 - ||  || 25 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161940 - ||  || 26 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161941 - ||  || 18 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161942 - ||  || 10 aprilie 2007 ||  || 
|-
| 161943 - ||  || 11 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161944 - ||  || 11 aprilie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161945 - ||  || 11 aprilie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161946 - ||  || 11 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161947 - ||  || 12 aprilie 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 161948 - ||  || 13 aprilie 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 161949 - ||  || 14 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161950 - ||  || 14 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161951 - ||  || 14 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161952 - ||  || 15 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161953 - ||  || 16 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161954 - ||  || 16 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161955 - ||  || 18 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161956 - ||  || 20 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161957 - ||  || 20 aprilie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161958 - ||  || 20 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161959 - ||  || 20 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161960 - ||  || 22 aprilie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161961 - ||  || 22 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161962 Galchyn ||  || 27 aprilie 2007 ||  || 
|-
| 161963 - ||  || 24 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161964 - ||  || 24 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161965 - ||  || 26 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161966 - ||  || 6 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161967 - ||  || 10 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161968 - ||  || 12 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161969 - ||  || 12 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161970 - ||  || 10 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161971 - ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 161972 - ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161973 - ||  || 24 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161974 - ||  || 16 mai 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 161975 Kincsem || 2007 LO || 8 iunie 2007 ||  || 
|-
| 161976 - ||  || 7 iunie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161977 - ||  || 8 iunie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 161978 - ||  || 10 iunie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161979 - ||  || 23 iunie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161980 - ||  || 18 iulie 2007 ||  || 
|-
| 161981 - || 4745 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161982 - || 6159 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161983 - || 6236 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161984 - || 6515 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161985 - || 1253 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161986 - || 3418 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161987 - || 2026 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 161988 - || 4069 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 1978 CA || 8 februarie 1978 || La Silla || 
|-
| 161990 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 161991 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 161992 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 161993 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 161994 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 161995 - || 1983 LB || 13 iunie 1983 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 161996 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 161997 - || 1987 AN || 1 ianuarie 1987 || La Silla || H. U. Norgaard-Nielsen
|-
| 161998 - || 1988 PA || 9 august 1988 || Palomar || 
|-
| 161999 - || 1989 RC || 5 septembrie 1989 || Palomar || J. Alu, E. F. Helin
|-
| 162000 - || 1990 OS || 21 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-